Коппи — фамилия и топоним.

 Коппи — река в Хабаровском крае.
 Коппи — посёлок в Советско-Гаванском районе Хабаровского края.

Фамилия 
 Коппи, Антонио (1782—1870) — итальянский монах, писатель и археолог.
 Коппи, Ганс (1916—1942) — немецкий антифашист, муж Хильды Коппи.
 Коппи, Ганс (младший) (род. 1942) — немецкий историк, сын Ганса и Хильды Коппи.
 Коппи, Серсе (1923—1951) — итальянский велогонщик.
 Коппи, Фаусто (1919—1960) — итальянский велогонщик.
 Коппи, Хильда (1909—1943) — немецкая антифашистка, жена Ганса Коппи

См. также 
 Копи (значения)
 Коппа
 Копп